Николощепо́вский переулок — название улиц на территории района Хамовники в Москве.

 1-й Николощеповский переулок
 2-й Николощеповский переулок

 Переименованные
 3-й Николощеповский переулок (до 1957) — проезд Шломина